Pérez Companc ist der Familienname folgender Personen:

 Ezequiel Pérez Companc (* 1994), argentinischer Automobilrennfahrer
 Gregorio Pérez Companc (Goyo; * 1934), argentinischer Unternehmer
 Jorge Pérez Companc (* 1966), argentinischer Automobilrennfahrer
 Luís Pérez Companc (* 1972), argentinischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Pablo Pérez Companc (* 1982), argentinischer Automobilrennfahrer